

Geografia 
 Ohrn – fiume del Baden-Württemberg in Germania

Persone 
 Frida Öhrn –  cantante svedese
 Rebecca Öhrn – fondista svedese